Francesco Bruyere (1980) – judoka italiano
 Joseph Bruyère (1948) – ex ciclista su strada belga

Pagine correlate
 La Bruyère